Edinho es un nombre portugués, hipocorístico de Edison o Edson, ambos ampliamente utilizados como nombres en América del Sur, particularmente en Brasil.

Puede referirse a los siguientes futbolistas brasileños:

Éder Luciano, conocido como Edinho, delantero.
Edinho Campos, nombre completo Edimo Ferreira Campos, centrocampista.
Edon Amaral Neto, delantero.
Edino Nazareth Filho, Edinho, defensa.
Edson Cholbi Nascimento, Edinho, portero, hijo de Pelé. 

O al siguiente futbolista portugués:
Arnaldo Edi Lopes da Silva, Edinho, delantero.